Valdostano, ovvero relativo alla Valle d'Aosta
 dialetto valdostano
 dialetto francese valdostano

Pagine correlate 

 Valle d'Aosta
 valdostana